

Sigle 
 Formazione a distanza – sistemi informatici e multimediali atti ad erogare formazione a distanza
 Fashion Art and Design – programma televisivo condotto da Stefania Fiorucci su Sky TG24
Fiscal Affairs Department – dipartimento del Fondo Monetario Internazionale
 Fish aggregating device –  dispositivi galleggianti artificiali, utilizzati allo scopo di aggregare dei pesci
 Forza Araba di Dissuasione – organizzazione militare inter-araba dispiegata in Libano 
 Fuel Air Detonator – detonatore aria-combustibile
 Fusil Automático Doble –  fucile d'assalto peruviano

Aeronautica 
 FAD – sigla internazionale identificativa della Fuerza Aérea Dominicana, l'aeronautica militare dominicana

Biochimica 
 Flavina adenina dinucleotide – metabolita mitocondriale

Codici 
 FAD – codice vettore ICAO di Rog-Air
 fad – codice ISO 639-3 della lingua wagi